Miejscowości w USA:
 Falls City – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Richardson
 Falls City – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Polk
 Falls City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Karnes